Лу́каш Ю́лиш (р. 2 декабря 1994 года) — чешский футболист, нападающий клуба «Ибица».

Клубная карьера

Спарта Прага II 
Во взрослом футболе он дебютировал 6 августа 2011 года за «Спарту-2» во Второй лиге Чехии против «Зноймо».

За вторую команду «Спарты» он отыграл 10 матчей и забил 3 гола.

21 августа 2011 года, выйдя в стартовом составе против «ФК Варнсдорф», он сделал хет-трик.

Спарта Прага 
Первый раз в Первой лиге Чехии он сыграл 31 июля 2013 против пражской «Славии», а свой первый гол в лиге забил 22 марта 2014 в матче против остравского «Баника».

Международная карьера 

Юлиш представлял Чехию за юношеские и молодёжные  сборные разных возрастов. За молодёжную сборную сыграл семь матчей и забил один мяч.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Спарты» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии  
 Профиль на сайте Первой лиги  

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Богемианс 1905»
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Ивиса»